Orca – mammifero marino

Musica 
 Orca – album di C-Bo del 2012
 Orca Symphony No. 1 – album di Serj Tankian del 2013

Personaggi 
 Orca – personaggio dei fumetti DC Comics
 Orca – personaggio dell'anime e manga Ken il guerriero
 Orca – personaggio dell'anime e manga One Piece

Tecnologia 
 Orca – software
 Orca browser – web browser

Trasporti 
 Orca – veliero sviluppato nel Basso Medioevo nei Paesi Bassi

Pagine correlate 

 orchi
 orco